

Cinema 
Scaramouche – film del 1923 diretto da Rex Ingram
Scaramouche – film del 1952 diretto da George Sidney

Letteratura 
Scaramouche – romanzo del 1921 scritto da Rafael Sabatini
Scaramouche – il personaggio protagonista dell'omonimo libro

Televisione 
Scaramouche – serie televisiva del 1956
Scaramouche – miniserie televisiva del 1965

Altro 
Scaramouche – composizione dell'autore francese Darius Milhaud
Scaramouche – musiche di scena del compositore Jean Sibelius
Scaramouche – nome francese di Scaramuccia, maschera della commedia dell'arte
Scaramouche – personaggio del videogioco Genshin Impact, anche noto come Vagabondo